Shediac o Shédiac pueden estar referidos o vinculados a algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Toponimia 
 Isla de Shédiac, isla canadiense situada en el Condado de Westmoreland, en el sureste de la provincia de Nuevo Brunswick.
 Shediac, pueblo canadiense ubicado en el condado de Westmorland, Nuevo Brunswick.